Gorg peut faire référence à  :
Gorg, revue littéraire et bibliographique publiée à Valence (Espagne) entre 1969 et 1972 ;
Gorg et Lala, série télévisée ;
Gorg, une station des lignes L2 et L10 du métro de Barcelone ;
Gorg, une espèce de l'univers de Star Wars.